Аркадий Шишкин:
 Шишкин, Аркадий Дмитриевич (1914—2003) — участник войны с Финляндией и Великой Отечественной войны,   кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Шишкин, Аркадий Иванович (род. 1959) —   советский и российский бегун,   победитель Кубка СССР 1984 года в беге на 5000 метров.